Пуумала:

 Пуумала — муниципалитет в регионе Южное Саво в Восточной Финляндии.
 Пуумала, Вели-Матти (род. 1965) — финский композитор.
 Пуумала, Туомо (род. 1982) — финский политик, с 2007 года депутат Парламента Финляндии от партии Центра.